Bactridium är ett släkte av svampar. Bactridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bactridium